Шевелино (уст. Шавелино) — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области. Входит в состав Богородского сельсовета.

География 
Расположена в 2,5 км от реки Ветлуги, 2 км до трассы на Йошкар-Олу. Ближайшие населённые пункты — д. Успенское (асфальтовая дорога), д. Сосновка (заросшая грунтовка).

Население

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)